Gmachl steht für:

 Romantik Hotel Gmachl, Salzburger Traditionshotel
 Claire Gmachl (* 1967), österreichische Physikerin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Gmachl (* 1943), österreichischer Politiker